Уникальные фиксированные коды клиентов компании Boeing используются компанией Boeing для обозначения изначального заказчика самолёта. Обозначения были введены с началом производства модели Boeing 707 и объявлены на конгрессе ICAO в 1956 году.

Например, Boeing 747-400, заказанный авиакомпанией British Airways, будет иметь обозначение Boeing 747-436, в котором «36» является кодом клиента. Код не меняется при последующей продаже самолёта, поскольку он обозначает изначальную конфигурацию самолёта (модель двигателей, наличие и количество грузовых люков, состав оборудования и т. п.).

До модели 707 Boeing использовал похожую систему для обозначения одной из возможных комплектаций, заказанных клиентом, однако коды не были привязаны к конкретным заказчикам. Например, Boeing 377 Stratocruiser, построенный по заказу United Airlines имел обозначение Model 377-10-34. Сегодня United Airlines имеет код «22», а не «34».

Список 
Порядок кодов не был последовательным. Первая модификация Boeing 707 обозначалась как Boeing 707-120, поэтому первым кодом стал «21», присвоенный Pan Am при первом заказе на эту модель:

 21 — 99 — первая последовательность
 01 — 19 — вторая последовательность
 A0 — Z9 — третья последовательность
 0A — 9Z — четвёртая последовательность
 AA — ZZ — пятая (нынешняя) последовательность

Курсивом выделены ныне не существующие авиакомпании.

Примечания

Ссылки 
 Boeing customer codes

Списки:Авиакомпании
Boeing